Siboglinum — рід погонофор родини Siboglinidae.

Види 
 Siboglinum albatrossianum Cutler, 1965
 Siboglinum angustum Southward & Brattegard, 1968
 Siboglinum arabicum Ivanov, 1963
 Siboglinum atlanticum Southward & Southward, 1958
 Siboglinum bayeri Southward, 1971
 Siboglinum bogorovi Ivanov, 1960
 Siboglinum brevicephalum Flugel, 1990
 Siboglinum buccelliferum Ivanov, 1960
 Siboglinum candidum Southward & Brattegard, 1968
 Siboglinum caulleryi Ivanov, 1951
 Siboglinum ceylonicum Ivanov, 1963
 Siboglinum cinctutum Ivanov, 1957
 Siboglinum concinnum Ivanov, 1963
 Siboglinum debile Southward, 1961
 Siboglinum ecuadoricum Cutler, 1965
 Siboglinum ekmani Jägersten, 1956
 Siboglinum exile Ivanov, 1963
 Siboglinum fedotovi Ivanov, 1957
 Siboglinum fiordicum Webb, 1963
 Siboglinum frenigerum Ivanov, 1960
 Siboglinum fulgens Southward & Brattegard, 1968
 Siboglinum gosnoldae Southward & Brattegard, 1968
 Siboglinum holmei Southward, 1963
 Siboglinum hyperboreum Ivanov, 1960
 Siboglinum inerme Southward & Southward, 1958
 Siboglinum japonicum Ivanov, 1960
 Siboglinum lacteum Southward, 1963
 Siboglinum leucopleurum Flügel & Callsen-Cencic, 1993
 Siboglinum longicollum Southward & Brattegard, 1968
 Siboglinum macrobrachium Southward, 1961
 Siboglinum mergophorum Nielsen, 1965
 Siboglinum meridiale Ivanov, 1960
 Siboglinum microcephalum Ivanov, 1960
 Siboglinum minutum Ivanov, 1957
 Siboglinum modestum Bubko, 1967
 Siboglinum nanum Southward, 1972
 Siboglinum norvegicum Ivanov, 1960
 Siboglinum ordinatum Southward, 1981
 Siboglinum oregoni Southward, 1972
 Siboglinum parvulum Southward, 1972
 Siboglinum pellucidum Ivanov, 1957
 Siboglinum pholiodotum Southward & Brattegard, 1968
 Siboglinum pinnulatum Ivanov, 1960
 Siboglinum plumosum Ivanov, 1957
 Siboglinum polystichum Southward, 1976
 Siboglinum poseidoni Flugel & Langhof, 1983
 Siboglinum pusillum Ivanov, 1960
 Siboglinum robustum Ivanov, 1960
 Siboglinum sergeevi Ivanov, 1963
 Siboglinum silone Ivanov, 1963
 Siboglinum southwardae Gureeva, 1981
 Siboglinum subligatum Ivanov, 1963
 Siboglinum sumatrense Ivanov, 1963
 Siboglinum taeniaphorum Ivanov, 1960
 Siboglinum tenue Ivanov, 1960
 Siboglinum timorense Southward, 1961
 Siboglinum vancouverensis Southward, 1969
 Siboglinum variabile Ivanov, 1960
 Siboglinum veleronis Hartman, 1961
 Siboglinum vinculatum Ivanov, 1960
 Siboglinum weberi Caullery, 1914
 Siboglinum zanzibaricum Ivanov, 1963

Посилання 
 Siboglinum  на сайті World Register of Marine Species
 Fauchald, Крістіан ( 2007). Всесвітній реєстр Polychaeta, можна ознайомитися на сайті marinespecies  

 

Погонофори
Роди кільчастих червів